

Остре-Бардо — село в гміні Семпополь Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Остре-Бардо — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства